Les boules Quies peuvent renvoyer à :

Les protections auditives en général, souvent appelées boules Quies ou Quies ;
L'entreprise Quies, créée en 1921, qui a développé la commercialisation de protections auditives.
À noter : « Quies » ne prend pas d'accent.